Разъезд 11 км — название железнодорожных разъездов в России:

 Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд/ остановочный пункт Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги в посёлке Таёжный Яшкинского района Кемеровской области. Код 873314
 Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд/ остановочный пункт Приволжской железной дороги (Республика Мордовия). Код 641415
 Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд/ остановочный пункт, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 460039
 Разъезд 11 км, Разъезд Керчь-Южная — железнодорожный разъезд/ остановочный пункт в Республике Крым. Код 470806.
 Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд/ остановочный пункт, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 521637
 Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд / остановочный пункт Приволжская железная дорога (Саратовская область) Код 627210

См. также 
 Разъезд 11 
 11 км